Martín Rodríguez kan syfta på bland andra:

* Martín Rodríguez (1771–1845), argentinsk politiker och militär
 Martín Rodríguez (född 1969), argentinsk tennisspelare 
 Martín Rodríguez (född 1994), fotbollsspelare från Chile
 Martin Rodriguez (född 1981), argentinsk jockey